

Sigle 
 The Young Professionals – gruppo musicale israeliano
 Thank You Page – pagina di chiusura della transazione di pagamento su un sito internet

Codici 
 typ – codice ISO 639-3 della lingua thaypan